Cet article présente la chronologie des élections à l’Académie française depuis l’origine (1635), sous la forme d’un tableau détaillé et triable, en chronologie inverse (les élections les plus récentes en tête).
La dernière colonne, Réception, offre quelques liens donnant accès à des discours prononcés lors des séances de réceptions.

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie 
 Recueil des harangues prononcées par Messieurs de l'Académie françoise, dans leurs receptions, & en d'autres occasions différentes, depuis l'establissement de l'Académie jusqu'à présent.
 Tome 1, [3 septembre 1640-24 janvier 1684] ; texte sur Gallica
 Tome 2, [-] ; texte sur Gallica

Article connexe 
 Liste des membres de l'Académie française

Lien externe 
 Discours académiques sur le site de l’Académie française

Academie francaise